Maggie i Bianca (wł. Maggie & Bianca Fashion Friends w skrócie po prostu Maggie i Bianca) – włoski sitcom stworzony przez Iginio Straffi (twórce seriali animowanych Winx Club i Królewska Akademia Bajek)Premiera serialu miała miejsce we Włoszech 29 sierpnia 2016 na antenie Rai Gulp. W Polsce serial miał premierę 1 lipca 2017 na antenie Nickelodeon. Od 1 września 2018 roku serial jest dostępny w serwisie Netflix.

Bohaterowie 
 Maggie Davis (Emanuela Rei) – kreatywna dziewczyna z wieloma pomysłami i bardzo małą cierpliwością. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. (świruska)
 Bianca Lussi (Giorgia Boni) – samolubna dziewczyna, która nie zna granic wredoty. (snobka)
 Jacques Bertrand (Sergio Ruggeri) – przepiękny chłopak, który nie lubi się śpieszyć, ale kocha swoją pasję.
 Quinn O’Connor (Luca Murphy) – miły chłopak, który bardzo lubi Biancę. Lubi robić zdjęcia.
 Nausica Bianchetti (Federica Corti) – samolubna dziewczyna, która myśli, że jest najlepsza.
 Yuki Abe (Tiffany Zhou) – głupia, ale przyjacielska dziewczyna, która udaje przyjaźń z Nausicą.
 Eduard Zontea (Sergio Melone) – głupi, przepiękny, ale przyjacielski chłopak, który udaje przyjaźń z Nausicą.
 Leonardo Garcia (Federico Pedroni) – inteligenty posiadacz karty kredytowej, który robi co chwilę zakupy online.

Sezony

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 

Włoskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2016